Achalsopeli (gmina Chaszuri)
 Achalsopeli (gmina Gardabani)